Rio Claro peut désigner :

Rio Claro, une municipalité de l'État de Rio de Janeiro
 Rio Claro, une municipalité de l'État de São Paulo
 le rio Claro, un cours d'eau de l'État de Goiás
 le rio Claro, un cours d'eau de l'État de São Paulo

Río Claro est une commune de la province de Talca

Rio Claro, une ville du sud-est de l'île de la Trinité.